ayu (vis) of  Plecoglossus altivelis, een amphidrome vis uit de familie Plecoglossidae. 
 Ayumi Hamasaki, een Japanse zangeres
 Ayu (spel), een bordspel